Дмитрий Альбертович Тяпушкин (; 6 ноября 1964, Вольск, Саратовская область) — советский, российский и украинский футболист, вратарь; тренер.

Карьера

В клубе 
На высшем уровне выступал за харьковский «Металлист», тернопольскую «Ниву», московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

Достижения 
 Чемпион России 1994 года в составе «Спартака»
 «Вратарь года»: 1997
 Победитель первого дивизиона первенства России 2000

В сборной 
За сборную Украины сыграл 7 матчей, пропустил 11 голов (2 с пенальти), имеет в активе 1 «сухой» матч.

Дебютировал 15 марта 1994 года в товарищеском матче со сборной Израиля (0:1). В матче пропустил гол с пенальти.

12 октября 1994 года на 60-й минуте матча 4-й группы отборочного турнира X чемпионата Европы (1996) против сборной Словении отразил пенальти, который пробил Сашо Удович.

Свой последний матч за сборную Украины провёл 29 марта 1995 года против сборной Италии (0:2). Это был матч 4-й группы отборочного турнира X чемпионата Европы (1996).

Тренерская 
С 2005 по 2008 год работал тренером дубля ЦСКА. В 2009 году — тренер по работе с вратарями ФК МВД России. В 2010 году — тренер по работе с вратарями в ФК «Салют» (Белгород). С июня 2011 по ноябрь 2012 — тренер «Крыльев Советов», в тренерском штабе Андрея Кобелева отвечал за подготовку вратарей. С 10 июня 2013 стал тренером вратарей в ФК «Мордовия».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на ukrsoccerhistory.com

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Футбольные тренеры России